SSK 90 — шлем Люфтваффе, ограниченно применявшийся во время Второй мировой войны. Шлем производства Siemens состоял из внутреннего сердечника из взаимосвязанных стальных пластин, внешней части из козьей кожи и нижней части с прокладкой из пенорезины и тканевой подкладкой. Заметный выступ спереди помогал быстро надевать и снимать шлем, а также служил дополнительной прокладкой на случай аварии. В шлеме были вырезы для наушников, создавался шлем для ношения поверх тканевого лётного шлема, оснащенного радиоаппаратурой.

Шлем был одобрен к применению 8 мая 1941 года, но быстро был признан негодным для службы на фронте — SSK90 был выведен из эксплуатации всего через 18 дней, 26 мая. Некоторые образцы продолжали использоваться, хотя пилоты чаще полагались на модифицированные версии шлема M35.

История 
Шлем был разработан Siemens и принят на вооружение Люфтваффе 8 мая 1941 года. Однако в отчете от 26 мая 1941 года данные шлемы были признаны неприемлемыми для службы на фронте, и были возвращены в отдел одежды Люфтваффе в Берлине. Вместо этого пилоты полагались на переработанные шлемы M35 с выпуклостями, вдавленными с каждой стороны, чтобы обеспечить место для наушников. Тем не менее, некоторые шлемы продолжали использоваться после того, как данные образцы были отозвана.

Описание 
Шлем SSK 90 состоял из внутреннего стального сердечника, покрытого набивкой и кожей . С внутренней стороны сцепленные пластины из хромоникелевой стали [примечание 2] толщиной 1 миллиметр, слегка выпуклые, внахлест в месте крепления. Пластины предназначались для защиты от шрапнели и огня мелкокалиберных пулемётов . Снаружи использовалась темно-коричневая козья кожа и большая выступающая часть набивки, предназначенная для быстрого надевания и снятия шлема, а также для обеспечения дополнительной амортизации в случае удара . Нижняя сторона была набита поролоном и обшита коричневой хлопковой смесью . На каждой стороне шлема, предназначенного для ношения поверх тканевого летного шлема с радиоаппаратурой, имелся вырез для наушников . В застегивающемся подбородочном ремне использовались те же компоненты, включая пряжки, кожу и застёжку, что и в шлемах немецких десантников, хотя только около половины шлемов были выпущены с подбородочными ремнями . Шлем весил около 1900 грамм .

Ошибочная идентификация 
Несмотря на тысячелетие, отделяющее конец эпохи викингов от Второй мировой войны, археологическая находка шлема SSK 90, от которого остались только внутренние пластины, была ошибочно идентифицирована как шлем викингов. В 1992 году остатки шлема были представлены как предмет викингов . Так как от шлема остался только металлический сердечник, было высказано предположение, что «шлем носили поверх кожаной или даже кольчужной одежды» . В течение некоторого времени, остатки SSK 90 считались наиболее сохранившимся шлемом викингов — лучше, чем шлем из Гьёрмундбю, от которого осталась только четверть. Лишь в 2002 году шлем в качестве альтернативы сравнили с патентными схемами SSK 90 и установили, что вместо хорошо сохранившегося шлема викингов это остатки металлического сердечника немецкого лётного шлема .

Примечания

Литература 

 
  
  
  
  
  

Военные каски Германии
Люфтваффе
Продукция Siemens